Ladissa är ett släkte av spindlar. Ladissa ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattbuksspindlar
Ladissa